Егиндыкольский район (; в 1971—1997 — Краснознаменский район) — административная единица Акмолинской области Казахстана. Площадь 5,4 тысяч км². Население 6 826 человек (2010). Делится на 6 сёл и 3 сельских округов. Административный центр — село Егиндыколь. Самый малонаселённый район Казахстана.

География 
Егиндыкольский район расположен в южной части Акмолинской области Республики Казахстан, к западу от столицы страны (посмотреть по карте ). На юго-западе граничит с Нуринским районом   Карагандинской области, на севере - с Астраханским районом, на юге - с Коргалжынским районом, на западе и северо-западе - с Атбасарским районом. Расположен в центральной части Казахского мелкосопочника, между рекой Ишим и Тенгиз-Кургальджинской впадиной. Рельеф в основном равнинный, лишь центральная часть овражисто-расчленённая и мелкосопочная (абсолютная высота 350—400 м). Большая часть поверхности сложена озёрно-аллювиальными отложениями верхнего плиоцена и нижнего антропогена. Полезные ископаемые: гипс, пески, глины. Климат континентальный, с холодной зимой и жарким, сухим летом. Средние температуры января −22°С (зимний минимум −40°С), июля 21°С (летний максимум 42°С). Среднегодоввое количество осадков 250—300 мм. Речная сеть редкая. На территории района берёт начало река Талдысай — приток реки Терисаккан, имеются сухие русла рек. Множество солёных и пресных озёр: Кожаколь, Жалманкулак, Егиндыколь, Жосалы, Жарлыколь, Самарбай, Узынколь, Алаколь (солёное) и другие. Почвы тёмно-каштановые карбонатные. Большая часть земель распахана в период освоения целинных и залежных земель. Произрастают овёс, ковыль, полынь, овсяница; по берегам озёр заросли камыша и других. Водятся волк, лисица, заяц, барсук, хомяк, ондатра, сурок и другие.

Транспортная логистика 
В районе проходит автомобильная дорога областного значения Новочеркасское - Жантеке. Автодорога Егиндыколь - Новочеркасское соединяется с международной трассой Алматы - Екатеринбург (М-36) ведущая в город Астана (174 км) (посмотреть по карте маршрут до села Егиндыколь).

История 
Егиндыкольский район первоначально образовался как Краснознаменский район в 1971 году. В его состав вошли сельсоветы Бесбидаикский и Полтавский  Астраханского района, Коржинкольский Атбасарского  района, Абайский, Армавирский, Буревестникский, Калининский, Коммунарский, Краснозаменский и Ушаковский Кургальджинского района. 28 июля 1980 года был образован Жулдызский сельсовет

Был переименован в Егиндыкольский район в 1997 году.

Экономика 
Имеется элеватор, хлебозавод и другие. Основа сельского хозяйства — зерновое хозяйство. Выращивают кормовые травы, картофель и овощи. Главные отрасли животноводства — скотоводство, овцеводство, свиноводство, коневодство. По территории района проходят автомобильные дороги Егиндыколь — Астраханка — Макинск — Щучинск, Кокшетау — Егиндыколь, Новочеркасское — Астана. Астана — Карталы.

Земли сельскохозяйственного назначения – 84% от территории района (459348  га.). Данную категорию земель представляют 305 землепользователей, из них 289 крестьянских хозяйств, 15 ТОО, 1 госсортучасток. В районе имеется 13 предприятий и цехов по переработке продукции сельского хозяйства.

Население

Национальный состав 
Национальный состав (на начало 2019 года):

Половозрастной состав 

По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчины — 3 389 (49,82%). Женщины — 3 413 (50,18%)

Административное деление 

В состав района входят 6 сел и 3 сельских округов:

Населённые пункты 

В Егиндыкольском районе 12 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 
 Село Степняк — упразднено в 2006 году,
 Село Жолан — упразднено в 2009 году,
 Село Коныртубек — упразднено в 2019 году.

Сакральная география 
На территории Егиндыкольского района расположен Мавзолей Бектемир Суфу.

Памятник расположен в 11 км к северо-востоку от села Жалманкулак, в 26 км к юго-западу от с. Егиндыколь, на возвышенности в урочище Косколь. Мавзолей был возведен после смерти Бектемира суфу.

Мазар Бектемир суфу является уникальным памятником культовой архитектуры XVII-XIX вв.

Бектемир Суфу был религиозным проповедником. После смерти в его честь и установлен мазар. Внутрь восьмигранного мавзолея ведет узкий коридор с перекрытием в форме трехлопастной арки. Сама могила не сохранилась. У мазара растут деревья, люди которые приходят к мазару,   привязывают на ветки белые лоскутки ткани.

Суфизм - исламский мистицизм ( произошло от слова «шерсть», либо «шерстяная одежда для лекарей») и широко использовался в VIIв. Есть и другое значение слова «Сопылық», например, слово суфа- каменная суффа- место для чтения намаза, от слова «чистое», с греческого «мудрость» и.т.д. По мнению суфиев, Бог - это смысл  жизни. Единство Бога и человека является ключом к жизни.

Образование 
В районе 2 общеобразовательных учреждений. Все организации образования района оснащены теплыми санузлами,  везде имеется локальные очистные сооружения.

Среднее образование 
2 школ, из них 2 школы полнокомплектные (ПКШ), остальные школы малокомплектные (МКШ):

- Егиндыкольская средняя школа №1 (ПКШ);

- Егиндыкольская средняя школа №2 (ПКШ);

- Бауманская средняя школа (МКШ);

- Днепропетровская средняя школа (МКШ);

- Армавирская средняя школа (МКШ);

- Ушаковская средняя школа (МКШ);

- Алакольская средняя школа (МКШ); 

- Жанаконусская основная школа (МКШ);

- Коркемская основная школа (МКШ). 

В 6 учебных заведениях установлено видеонаблюдение. Все 9 школ подключены к широкополосной сети интернет.

Осуществляется подвоз детей по 3 направлениям.

Дошкольное образование 
1 - детский сад "Балбөбек".

Инклюзивное образование 
Во всех организациях создан без барьерный доступ. В двух школах района оборудованы санузлы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  Охват детей  инклюзивным образованием - 45 учащихся. Обучение на дому - 8 учащихся.

На 1 января 2020 года охват детей инклюзивным образованием составил 77%.

В районе, постановлением акима Акмолинской области от 28 декабря 2018 года создан и работает «Кабинет психолого-педагогической коррекции №19»  (КППК) управления образования Акмолинской области, расположенный в здании Егиндыкольской средней школы №2.

Дополнительное образование 
В районе имеется Егиндыкольский ДЮСШ про отделе образования, физической культуры и спорта.

Во всех организациях образования имеется детско-юношеская организация «Жас Ұлан» с общим охватом 181 учащихся, "Жас кыран" с охватом 139 учащихся и другие детские общественные объединения с охватом 658 учащихся.

В организациях образования Егиндыкольского района функционируют военно-спортивные патриотическые клубы: «Мурагер» (на базе Егиндыкольской СШ №1) с охватом 25 учащихся и Дворовый клуб "Юниор" (на базе Бауманской СШ) с охватом 35 учащихся.

Примечания

Ссылки 
 Информационный сайт акима Егиндыкольского района
 село Егиндыколь